Catanduvas est le nom de plusieurs localités :

Catanduvas est une municipalité du Paraná
 Catanduvas est une municipalité de l'État de Santa Catarina

 Catanduva est une municipalité de l'État de São Paulo

Homonymie de toponyme